William Bowie ist der Name folgender Personen:

* William Bowie (Fußballspieler) (1869–1934), schottischer Fußballspieler
 William Bowie (Geodät) (1872–1940), US-amerikanischer Geodät

Siehe auch:

 Lester Bowie (William Lester Bowie; 1941–1999), US-amerikanischer Jazztrompeter